A Copa Latina de 1957 foi a oitava e última edição da Copa Latina anual que foi disputada por clubes das nações do sudoeste europeu da França, Itália, Portugal e Espanha. O torneio foi sediado pela Espanha, e o clube espanhol Real Madrid foi o vencedor do torneio depois de derrotar o Benfica por 1-0 na partida final. O Real Madrid havia vencido a Taça dos Campeões Europeus de 1956-57 menos de um mês antes da Copa Latina de 1957 e se tornou um dos três únicos times, junto com o Barcelona e o AC Milan, a vencer a Copa Latina em duas ocasiões.

Participantes

Locais

Fase final

Artilheiros

Ver também 

 Copa Mitropa, uma competição semelhante

1957
1957 no futebol
Desporto na Espanha em 1957